José Alexandre Alves Lindo (ur. 15 sierpnia 1973) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
W 1996 roku występował w klubie Kyoto Purple Sanga.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1973
Piłkarze Kyoto Sanga F.C.